Neuvillette (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Neuvillette (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia